Вудлон (Вудлан; ; , Мота) — деревня в Ирландии, находится в графстве Голуэй (провинция Коннахт).

Местная железнодорожная станция была открыта 1 августа 1858 года и закрыта для товароперевозок 2 июня 1978 года.

Примечания 

Населённые пункты графства Голуэй